Antören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Antören, Björneborg, Satakunta,  (4 km²)
 Antören, Åland, Kökar,

Se även
Andören

Robotskapade Finlandförgreningar